Па́ул Верху́вен (, МФА: ) — нидерландские имя и фамилия (англизированная форма — Пол Верховен, германизированная — Пауль Ферхёвен). Известные носители:
 Верховен, Пол (род. 1938) — нидерландско-американский кинорежиссёр.
  (род. 1983) — австралийский телеведущий, блогер, писатель и комик.
 Ферхёвен, Пауль (1901—1975) — немецкий кинорежиссёр, актёр и сценарист.